Чемпионат Регбийного союза (), также «Чемпионшип» — второй по силе участников дивизион чемпионата Англии по регби-15. Турнир, ранее известный под названием Национальный дивизион 1 (), проводится с 1987 года. Если до 2009 года состязание позиционировалось как полупрофессиональное, то затем чемпионат перешёл на полностью профессиональную основу.

По итогам каждого сезона лучший клуб выходит в высший английский дивизион, а слабейшая команда понижается в классе и становится участником Национальной лиги 1, третьего по силе дивизиона.

История 
10 ноября 2008 года руководство английского Регбийного союза выступило с предложением сделать второй дивизион полностью профессиональным. Председатель лиги и представитель стороны клубов Джефф Ирвайн раскритиковал инициативу, назвав её «финансовым самоубийством». Тем не менее, впоследствии шесть клубов лиги поддержали проект. Новый формат подразумевал выбывание за один сезон сразу пяти команд в низшую лигу, при том, что в обратном направлении должна была пройти всего одна команда. Также состав участников должен был пополнить худший клуб Премьер-лиги. 15 ноября совет Регбийного союза подавляющим большинством проголосовал за введение новой системы, которая должна была быть внедрена в сентябре 2009 года. Проект предполагал ежегодные выплаты в размере £2,3 млн. со стороны союза, в дальнейшем объём поддержки должен был возрасти благодаря доходам от телетрансляций. С сезона 2009/10 клуб—победитель лиги становился участником высшего дивизиона не напрямую, но только в случае победы в играх плей-офф, в которых участвовали восемь первых клубов турнирной таблицы. Если же победитель плей-офф не сможет соответствовать критериям клуба Премьер-лиги, то обмен командами в данном сезоне проводиться не будет. Возможен случай, при котором и другой участник финала не будет обладать достаточными ресурсами. В таком случае само проведение финального игры стало бы бессмысленным. Представители союза заявили, что никакой другой участник плей-офф в этих условиях не сможет претендовать на место в высшей лиге, даже если этот клуб является победителем регулярного сезона. Формат стал объектом критики СМИ, игроков и болельщиков.

Сезон 2009/10 
Определение победителя постсезонного мини-турнира происходило по следующей схеме:
 Первая, четвёртая, пятая и восьмая команды регулярного сезона попали в группу «А», в то время как вторая, третья, шестая и седьмая были собраны в группу «Б». Каждая команда играла со всеми другими участниками своей группы дома и в гостях. Две лучшие команды каждой группы выходили в полуфинал.
 Победитель полуфинальной пары клубов определялся в единственном матче.
 Финал проходил в два раунда, оба участника играли дома и в гостях.

Правило, отменявшее выход в высшую лигу, в рассматриваемом сезоне не было применено. Перед второй игрой финальной стадии представители союза сообщили, что оба участника — «Бристоль» и «Эксетер» — соответствуют требованиям Премьер-лиги. В результате победителем стал «Эксетер».

Четыре слабейшие команды регулярного сезона также провели серию матчей плей-офф за право остаться в числе участников лиги.

Сезон 2010/11 
Предыдущий сезон утвердил участников регбийного сообщества в их негативном отношении к новой системе. Недовольство вызывали как формат соревнований среди лучших команд, так и правила определения выбывающих клубов. Одним из аргументов оппозиции был тот факт, что коллективы начинают плей-офф в совершенно равных условиях, не определяемых их предыдущими выступлениями. Представители клуба «Мозли» особенно критиковали этот аспект регламента. Команда испытывала проблемы на старте сезона и в итоге стала участником игр среди худших клубов. Однако команда выиграла в течение регулярного сезона десять раз, в то время как другой коллектив — «Бирмингем» — не одержал ни одной победы. Кроме того, сами игры регулярного сезона утрачивали соревновательный дух, поскольку сильные клубы с лёгкостью финишировали в восьмёрке.

Спортивные чиновники осуществили несколько изменений в правилах:
 Для лучших клубов:
 первая и вторая команды регулярного чемпионата начинают игры плей-офф с 3 очками;
 третья и четвёртая команды начинают игры плей-офф с 2 очками;
 пятая и шестая команды начинают игры плей-офф с 1 очком;
 седьмая и восьмая команды не получают очков перед стартом игр плей-офф;
 полуфинальная стадия стала проводиться в два матча.
 Для худших клубов:
 перед стартом игр плей-офф клубы получали по 1 очку за каждую победу, одержанную в регулярном сезоне.

Сезон 2012/13 
Выручка лучших клубов регулярного сезона возрастала, поскольку даже по окончании основной стадии команды могли провести по меньшей мере два домашних матча. Однако в отношении формата продолжили поступать негативные отзывы. В частности, протестовали сильные команды: для получения права сыграть в высшей лиге им было необходимо провести 10 дополнительных матчей. Болельщики, игроки и руководство «Бристоля» были разочарованы самой идеей плей-офф: команда дважды становилась победителем регулярного сезона (2010, 2012), но затем команда оба раза уступала в играх на вылет.

В результате система «групп» в рамках стадии плей-офф была упразднена. Начиная с сезона 2012/13 в плей-офф участвуют четыре лучших команды регулярного первенства. Итоговый турнир включает полуфинальную и финальные стадии, обе из которых проходят в два раунда. Во многом схожий формат применяется в Премьер-лиге, единственное различие заключается в том, что в высшей лиге победители матчей плей-офф определяются в течение одного раунда. Плей-офф за право продолжить выступления в лиге были отменены — теперь последняя команда турнирной таблицы немедленно покидает дивизион (здесь также наблюдается сходство с регламентом высшей лиги).

Победители 

 1988: «Росслин Парк»
 1989: «Сарацины»
 1990: «Нортгемптон»
 1991: «Регби Лайонз»
 1992: «Лондон Скоттиш»
 1993: «Ньюкасл Госфорт»
 1994: «Сейл»
 1995: «Сарацины»
 1996: «Нортгемптон»
 1997: «Ричмонд»
 1998: «Бедфорд»

 1999: «Бристоль»
 2000: «Ротерем»
 2001: «Лидс Тайкс»
 2002: «Ротерем»
 2003: «Ротерем»
 2004: «Вустер»
 2005: «Бристоль»
 2006: «Харлекуинс»
 2007: «Лидс Тайкс»
 2008: «Нортгемптон Сэйнтс»
 2009: «Лидс Тайкс»
 2010: «Эксетер Чифс»

 2011: «Вустер Уорриорз»
 2012: «Лондон Уэлш»
 2013: «Ньюкасл Фэлконс»
 2014: «Лондон Уэлш»
 2015: «Вустер Уорриорз»
 2016: «Бристоль»
 2017: «Лондон Айриш»
 2018: «Бристоль»
 2019: «Лондон Айриш»
 2020: «Ньюкасл Фэлконс»
 2021: «Сарацины»
 2022: «Илинг Трэйлфайндерс»

Общие результаты

Примечания

Ссылки 
 Страничка турнира на сайте Регбийного союза

Турниры по регби
Чемпионат Англии по регби